

Cinéma 
 Visage pâle (film, 1948)
 Visage pâle (film, 1985)

 Le Fils de visage pâle

Musique 
 Visage pâle rencontrer public